Ruthless är en svensk spelförening med runt 1500 aktiva medlemmar.

Föreningen grundades 2010 som ett Star Wars: The Old Republic gille med dåvarande namnet Swedish Guild Project även kallat SWETOR.  Det var då det första helsvenska Star Wars: The Old Republic gillet. 

Ruthless första LAN hölls strax utanför Göteborg 5-8 januari. Tillsammans med Republic of Sweden (Sveriges första Republic gille i Star Wars: The Old Republic) hade man det största PvP eventet i Star Wars: The Old Republic någonsin.

Verksamhet

Onlinespel 
Ruthless förser alla sina medlemmar både publika och privata spelservrar. Man förser även alla medlemmar med en Teamspeak 3 server.

Webbshop 
Föreningen driver via QPAD en webbshop där man säljer olika produkter som har Ruthless-märket på sig.

Referenser

Externa länkar 
 Ruthless officiella webbplats
 Ruthless gamla webbplats

Föreningar i Sverige
Organisationer bildade 2012